Jméno Arnošt August nebo Ernst August nosilo více panovníků:

Hannoverská dynastie

 Arnošt August Brunšvicko-Lüneburský (1629–1698) – hannoverský kurfiřt, otec britského krále Jiřího I.
 Arnošt August, vévoda z Yorku a Albany (1674–1728) – jeho syn, osnabrücký biskup a vévoda z Yorku a Albany
 Arnošt August I. Hannoverský (1771–1851) – hannoverský král
 Arnošt August Hannoverský (1845–1923), též Arnošt August II. (1845–1923) – pretendent hannoverského trůnu, jeho vnuk
 Arnošt August Brunšvický též Arnošt August III. (1887–1953) – brunšvický vévoda (I.), jeho syn
 Arnošt August Hannoverský (1914–1987), též Arnošt August IV. (1914–1987) – jeho syn
 Arnošt August Hannoverský (1954), též Arnošt August V. (* 1954) – jeho syn, současná hlava rodu
 Arnošt August Hannoverský (1983), též Arnošt August VI. (* 1983) – jeho syn

Rozcestníky - panovník